Le centre commercial Almazar est le premier centre commercial de la ville de Marrakech, il est situé dans la zone hôtelière et touristique de l'Agdal. La construction de ce centre commercial a débuté en 2008, elle s'est achevée au printemps 2010. Le centre a ouvert ses portes le .

Présentation 

Il est situé dans la zone touristique de l'Aguedal sur la route de l'Ourika. Il a une superficie de  dont  à usage commercial. La fréquentation annuelle est de 4,9 millions de visiteurs. Il dispose de 3 niveaux avec un parking gratuit de 1200 places. Le centre commercial possède aussi deux moyennes surfaces spécialisées et exclusives sur la ville de Marrakech: Un hypermarché Carrefour de , un Virgin Megastore de , un Kiabi de , un Adidas Outlet sur , un Biougnach Electro sur   et depuis  un Miro Home de . Le centre a une activité de loisirs développée avec un espace de loisirs pour enfant FunPark sur  et depuis , le plus grand bowling de Marrakech sur  abritant 8 pistes de bowling QUBICA AMF.

Le centre compte aussi une aire de restauration à l'étage avec 20 enseignes de restauration dont Venezia Ice, Pizza Hut, Dominos Pizza, Burger King etc.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Menara Mall
 Marrakech
 Jardins de l'Agdal (site naturel situé à proximité du centre commercial)

Liens externes 
  

Centre commercial au Maroc
Marrakech